Уилсон Смит (; ,  — , ) — американский композитор.

Окончил Университет Цинциннати, ученик Отто Зингера. С 1880 г. учился в Берлине у Фридриха Киля, Ксавера Шарвенки, Морица Мошковского и Оскара Райфа. По возвращении в США обосновался в Кливленде, преподавал фортепиано, орган, вокал и композицию. Избирался председателем Ассоциации музыкальных педагогов Огайо.

Автор многочисленных фортепианных пьес, в том числе дидактического назначения, среди которых выделяются «Этюды в октавах, в форме вариаций на оригинальную тему» Op. 68 (1902). Сочинял также песни.

Примечания

Ссылки 
 SMITH, WILSON G. // Encyclopedia of Cleveland History

Композиторы США
Академические музыканты США